

Persone 
Leonardo Jardim, allenatore di calcio portoghese

Geografia
Jardim si può riferire a diverse località:

Jardim è un comune brasiliano dello Stato del Ceará
Jardim è un comune brasiliano dello Stato del Mato Grosso do Sul